Перонна:
 Перонна — кантон во Франции, находится в регионе Рона — Альпы, департамент Эн.
 Перонна — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия, департамент Сомма.
 Перонна — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы, департамент Эн.